Гротеск (, буквально — причудливый, комичный;  — причудливый, от  — грот, пещера):

 Гротеск — способ художественного формообразования, а также отдельный жанр в искусстве, характерный причудливой композицией и фантастическими элементами.
 Гротеск (орнамент) — разновидность орнамента, в котором причудливо, фантастическим образом сочетаются декоративные и изобразительные мотивы: растения, животные, маскароны.
 Гротеск (шрифт) — рубленый шрифт без засечек.
 «Гротеск» (другое название «Джентльмены не едят поэтов» ) — английский фильм 1995 года режиссёра Джона-Пола Дэвидсона.
 «Гротеск» — японский фильм 2009 года режиссёра Кодзи Сираиси.

Примечания